Адашево — название населённых пунктов в России:

 Адашево — село в Кадошкинском районе Мордовии.
 Адашево — село в Большеболдинском районе Нижегородской области.
 Адашево — деревня в Венёвском районе Тульской области.